Клуж-Напока — місто в Румунії
 Клуж (повіт) — жудець Румунії
 ЧФР Клуж — футбольний клуб з міста Клуж-Напока